Ein Verweis ist:
 ein Hinweis im Text auf eine andere Textstelle, siehe Querverweis
 eine Technologie der Vernetzung in IT im Allgemeinen, siehe Verknüpfung (Computer)
 ein elektronischer Verweis (Verlinkung) in einem Hypertext, siehe Hyperlink
 in Computerprogrammen die Referenz auf ein Objekt, siehe Referenz (Programmierung)
 eine schriftliche Missbilligung von Regelverstößen, besonders im Schul- und Ausbildungswesen, siehe Tadel und auch Verschärfter Verweis
 im deutschen Disziplinarrecht die schriftliche Rüge eines Beamten, siehe Dienstlicher Verweis
 im deutschen Strafvollzug die schwächste Stufe der Disziplinarmaßnahme, siehe Disziplinarrecht
 bei der Bundeswehr eine Disziplinarmaßnahme, siehe Wehrdisziplinarordnung

Als Verweis oder Verweisung bezeichnet man ferner die Anweisung zum Verlassen:
 von öffentlichem Grund im Polizeirecht, Platzverweis
 des Spielfeldes im Mannschaftssport, Platzverweis, Feldverweis, siehe Rote Karte
 einer Schule, Schulverweis
 einer öffentlichen Einrichtung oder eines Lokals, siehe Hausverbot
 einer Privatwohnung, siehe Wohnungsverweisung
 des Landes, siehe Ausweisung

Verweisung bedeutet in der Rechtswissenschaft außerdem:
 im Prozessrecht die Übergabe eines Verfahrens an ein anderes Gericht, siehe Verweisung (Recht)
 in normativen Texten die verbindliche Bezugnahme auf eine andere Rechtsnorm, siehe Rechtsgrundverweisung, Rechtsfolgenverweisung
 oder die kollisionsrechtliche Weiterverweisung im Internationalen Privatrecht, siehe Verweisungsnorm, Renvoi
 Weisung der Versicherung an den Versicherungsnehmer, im Schadensfall einen anderen als den ursprünglich ausgeübten Beruf auszuüben, siehe Berufsunfähigkeitsversicherung, Rentenversicherung

Siehe auch:
 Referenz
 Verwarnung
 Verweisen
 Verzeigerung